Футболист года в Канаде — ежегодная футбольная награда, вручаемая по итогам сезона лучшему канадскому футболисту с 1993 года. Начиная с 2007 года победитель определяется по результатам опросов СМИ и тренеров. Наиболее часто (6 раз) награду получал Атиба Хатчинсон.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 

Канада
Футбол в Канаде